Lennart Ribbing, född 7 februari 1722 i Örebro, död 5 maj 1796 på Gimmerstad i Julita socken, Södermanlands län, var en svensk vice landshövding.

Bana
Friherre Ribbing blev extra kanslist i Kanslikollegium på 1740-talet därefter kammarherre och under 1750-talet vice landshövding i Skaraborgs län. Han blev överceremonimästare i oktober 1758 och erhöll avsked 1767.

Utmärkelser
Ribbing blev riddare av Vasaorden 1 september 1773.

Familj
Lennart Ribbing var son till presidenten Conrad Ribbing och Ebba Charlotta Douglas, dotter till landshövdingen Gustaf Douglas.

Han gifte sig med Ebba Margaretha Ribbing, dotter till generaladjutanten Lennart Ribbing och Elsa Elisabeth Banér.

Källor

Män
Födda 1722
Avlidna 1796
Landshövdingar i Skaraborgs län
Riddare av Vasaorden
Lennart
Ämbetsmän från Örebro